Die Kuala Lumpur Open 1995 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. Oktober 1995 in Kuala Lumpur stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1995 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1995
Tennisturnier in Kuala Lumpur